High River peut faire référence à :
 High River, bourg en Alberta, au Canada ;
 , district électoral des Territoires du Nord-Ouest, au Canada entre 1884 et 1905 ;
 , district électoral en Alberta entre 1905 et 1930 ;
  (Portuguese: ), cours d'eau au Portugal ;
 .

Références 

Homonymie de toponyme